Військо́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Військова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Військова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Військова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Військова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Військова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Військова вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці